Le nom Nakri a été utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux

Pacifique nord-ouest 
 
 Typhon Nakri (2008)
 
 

Typhon homonyme
Tempête tropicale homonyme